Air Samarkand — авиакомпания, зарегистрированная 13 декабря 2022, которая планирует начать пассажирские авиаперевозки зимой 2023 года, хаб который расположен в международном аэропорту Самарканд.

Маршрутная сеть 
Стартовая маршрутная сеть авиакомпании составляет 11 маршрутов:
 Самарканд-Нью-дели
 Самарканд-Санкт-Петербург
 Самарканд-Душанбе
 Самарканд-Джидда
 Самарканд-Урумчи
 Самарканд-Дубай
 Самарканд-Москва
 Самарканд-Тель-Авив
 Самарканд-Анталия
 Самарканд-Сочи
 Самарканд-Стамбул

Флот 
Airbus A320-200  (заказаны)

Примечания

Ссылки 
 https://www.airsamarkand.com/

Авиакомпании Узбекистана